

Toponyme 

 La Calmette, une commune française du département du Gard en région Languedoc-Roussillon ;
 La Calmette, un hameau de la commune de Tournemire dans le  département du Cantal en région Auvergne ;
 La Calmette, une ancienne paroisse du Quercorb, aujourd'hui hameau de Rivel, dans l'Aude.